Star Wolf pode ser:

Star Wolf, uma nave espacial da série Star Trek de David Gerrold.
Star Wolf, um grupo de mercenários da série de jogos eletrônicos Star Fox.
Star Wolf (série de TV).

Desambiguação